Канеф () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Канеф — один из сыновей Ликаона;
 Канеф — сын эвбейца Абанта;
 Канеф — отец  Скирона.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов